Суперкубок Белоруссии по футболу — футбольное соревнование в Белоруссии, проводимое перед началом футбольного сезона и состоящее из одного матча между победителем чемпионата Белоруссии и обладателем Кубка Белоруссии предыдущего сезона. В случае если Кубок и чемпионат выиграла одна команда, то в матче сыграют чемпион страны и финалист Кубка.

История

Кубок Сезона 

В 1994 году был проведён матч на Кубок сезона между чемпионом страны — минским «Динамо» и финалистом (обладателем кубка также стали минские динамовцы) кубка — «Фандоком» из Бобруйска (в чемпионате команда заняла 5-е место). Встреча, состоявшаяся на минском стадионе «Динамо», завершилась победой «Динамо» со счетом 5:3. Официального статуса этот трофей не получил и в дальнейшем его розыгрыш не проводился.

Суперкубок 
История Суперкубка Республики Беларусь началась весной 2010 года. Первым победителем стал клуб БАТЭ (Борисов), обыгравший обладателя Кубка Белоруссии 2008/09 «Нафтан» из Новополоцка.

Результаты

Статистика по клубам 

*Без учёта матча за Кубок Сезона (1994 год).

Рекорды по игрокам

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
Матчи за Суперкубок Беларуси
История и все матчи за Суперкубок Беларуси

Футбольные соревнования в Белоруссии

Белоруссия